TBI est un sigle de trois lettres pouvant signifier :
 Tableau blanc interactif ;
 taxe de base à l'importation ;
 Traité bilatéral d'investissement
 Throttle body injection une méthode d'injection du carburant dans un moteur automobile.